Rečnoj vokzal, česky Říční nádraží, se nachází ve více městech:

 Rečnoj vokzal (nádraží v Moskvě) – nádraží na severu Moskvy
 Rečnoj vokzal (nádraží v Novosibirsku) – nádraží v Novosibirsku
 Rečnoj vokzal (nádraží v Petrohradu) – nádraží v Petrohradu

 Rečnoj vokzal (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Zamoskvorecké lince, její severní konečná
 Rečnoj vokzal (stanice metra v Novosibirsku) – stanice metra v Novosibirsku na Leninské lince